

Гумерово — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Гумерово — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Гумерово — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Гумерово — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Гумерово — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Гумерово — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Гумерово — присілок, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Гумерово — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан

Див. також 
 Новогумерово
 Старогумерово